Ирина Годунова: Годунова, Ирина Фёдоровна (ум. 1603) — русская царица, супруга царя Фёдора Ивановича, номинальная правительница на русском престоле (1598) после смерти Фёдора Ивановича и до избрания царём её брата Бориса Годунова.
 Годунова, Ирина Никитична (ум. 1633) — дочь Никиты Романова, сестра Фёдора Никитича Романова, жена Годунова Ивана Ивановича.